Schachendorf steht für:

 Schachendorf, Gemeinde im Bezirk Oberwart, Burgenland, Österreich
 Schachendorf (Cham), Gemeindeteil der Stadt Cham (Oberpfalz), Bayern